Il Maccabi Netanya è un club professionistico di beach soccer con sede a Netanya, in Israele.

Rosa

Allenatore:  Liron Fartook

Squadre di beach soccer
Sport a Netanya